Сен-Брес — коммуна во Франции, департамент Гар
 Сен-Брес — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сен-Брес — коммуна во Франции, департамент Эро